Beinwil steht für:
 Beinwil am See im Kanton Aargau
 Beinwil (Freiamt) im Kanton Aargau
 Beinwil SO im Kanton Solothurn

 Kloster Beinwil, ehemalige Benediktinerabtei in Beinwil SO